In 2022 werd het 102de Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 26 januari tot 2 april. Grêmio werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau